Piaroa peut désigner :
 les Piaroas, un peuple indigène du Venezuela et de la Colombie ;
 le piaroa, langue parlée par les Piaroas ;
 Piaroa, un genre de schizomides (un ordre d’arachnides) de la famille des Hubbardiidae ;
 Punta Piaroa, une localité de la paroisse civile de Huachamacare au Venezuela.